Карпюк (Пословська) Аліна Віталіївна (народилася 15 липня 1991 р. в селі Конище Ратнівського району (тепер — Ковельського району) Волинської області) — історик, краєзнавець, кандидат історичних наук, старший лаборант кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки (за сумісництвом — старший викладач кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності).

Персональні профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RwAGp9QAAAAJ&hl=uk 

https://orcid.org/0000-0003-2055-6471

Життєпис 

У 2006 рр. здобула базову загальну середню освіту у навчально-виховному комплексі «ЗОШ I—II ступенів — дитячий садок» с. Конище. У 2008 р. із золотою медаллю закінчила навчально-виховний комплекс «ЗОШ I—III ступенів — дитячий садок» с. Прохід Ратнівського р-ну Волинської обл.

Упродовж 2008—2013 рр. навчалась на історичному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію «Магістр історії, викладач».

З 2013 р. по 2016 р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальність 07.00.01 — Історія України на тему «Економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток Волині в X—XVI ст. (за матеріалами археологічних джерел)» захистила у 2019 р. Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Панишко С. Д.

З 2016 р. працює старшим лаборантом кафедри документознавства і музейної справи (з червня 2020 р. — кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності). З 2019 р. працювала асистентом цієї ж кафедри за сумісництвом, а з 2020 р. — старший викладач кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності за сумісництвом.

Член вченої ради факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки

Член ради молодих вчених Волинського національного університету імені Лесі Українки

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях 

Нагороди, відзнаки:

 Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2019 р.)
 Подяка Національної спілки краєзнавців України (2020 р.)
 Подяка Волинського національного університету імені Лесі Українки (2021 р.)
 Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2022 р.)

Членство в організаціях:

 Член Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
 Член громадської організації «Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури» (ГО «ВО УТОПІК»).

Наукові інтереси 

Історичне краєзнавство, культурна спадщина, пам'яткознавство, туристичні ресурси, бібліотекознавство.

Публікації 

 Пословська А. В. Проблеми галицько-волинської спільності у XIII ст. у світлі археологічних джерел. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Число 13. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. С. 44–49.
 
 Пословська А. В. Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. № 7 (284). Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. С. 142—147.
 
 Пословська А. В. Археологічні джерела у вивченні духовної культури та мистецтва Волині давньоруського часу. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 25. Рівне: О. Зень, 2014. С. 110—112.
 
 Пословська А. В. Історіографія проблеми просторового розвитку Володимира у X—XV ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України: Науковий збірник. Матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам'яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Вип. 54. Луцьк, 2015. С. 80–85.
 
 Пословська А. В. Розвиток Волині в ординський період (друга половина XIII — початок XIV ст.) Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III (11). Issue 67. Budapest, 2015. Рp. 31–35.
 
 Пословська А. В. Археологічні джерела у дослідженнях мурованих замків Волині. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 109 (6). Київ: "Видавництво «Гілея», 2016. С. 47–50.
 
 Пословська А. В. Внесок Ю. В. Кухаренка у дослідження ранньосередньовічної історії Волині. Lubelskie Studia Filologiczne. Prace młodych badaczy. Lublin, 2018. S. 62–69.
 
 Пословська А. В. Археологічні дослідження на Волині (1980—1991 рр.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. № 6 (379). Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. С. 132—137.
 
 Пословська А. В. Економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток Волині в X—XVI ст. (за матеріалами археологічних джерел) [Текст]: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. 20 с.
 
 Трофімук-Кирилова Т. М., Пословська А. В. Екскурсійне обслуговування осіб з порушенням зору: адаптація розповіді до потреб екскурсантів. Другий Всеукраїнський Музейний форум. Матеріали науково-практичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 242—246.
 
 Пословська А. В., Карпюк В. М. Археологічні дослідження та популяризація давньоруських пам'яток у краєзнавстві Волинської області (1991—2016 рр.). Краєзнавство. 2019. № 4. С. 137—146.
 
 Пословська А. В. Використання соціальної мережі Facebook у діяльності бібліотек. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: збірник матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 грудня 2020 р.) відп. ред. Зінченко М. О., Голуб Г. С. Луцьк, 2020. С. 428—430.
 
 Пословська А. В., Карпюк В. М. 75-річчя завершення Другої світової війни та проблеми вивчення воєнної історії Волині. Українське державотворення: проблеми і сучасність: Зб. наук. Праць. Вип. XVI / Ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем'янюк та ін. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. С. 50–55.
 
 Пословська А., Карпюк В., Трофімук-Кирилова Т. Використання соціальної мережі Facebook у діяльності Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки. Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 10. / Упр-ня культури, з питань релігій та національностей. Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. музеєзнавства, пам'яткознавства та інформ.-аналіт. діяльн. ВНУ імені Лесі Українки; упоряд. Є. І. Ковальчук. Луцьк, 2020. С. 124—128.
 
 Документаційне забезпечення управління. Тестові завдання для самоконтролю: навч. посібн. / [Л. Р. Качковська, В. В. Петрович, С. В. Чибирак та ін.]; уклад. О. Б. Герасимчук. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 244 с. (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки) (у співавторстві).
 
 Карпюк А. Роль Волинської обласної організації УТОПІК у дослідженні археологічних пам'яток Волинської області (1980—1991 рр.). Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск XVII. Луцьк: видавництво «Терези», 2021. С. 328—336.
 
 Карпюк А., Карпюк В. Музейна акція «Мій тато — Герой». Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 11. / Упр-ня культури, з питань релігій та національностей. Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. музеєзнавства, пам'яткознавства та інформ.-аналіт. діяльн. ВНУ імені Лесі Українки; упоряд. Є. І. Ковальчук. Луцьк, 2021. С. 30–33.
 
 Трофімук-Кирилова Т., Карпюк А. Популяризація туристичних та екскурсійних об'єктів релігійного туризму у Луцькій територіальній громаді. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. / під заг.ред.: О. Є. Гомотюк. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 234—239.

Українські краєзнавці